Osoby o tym nazwisku:
 Liia Hänni – estońska polityk i astrofizyk
 Luca Hänni – szwajcarski piosenkarz, autor piosenek i model
 Paul Hänni – szwajcarski lekkoatleta